Sierra de Béjar puede hacer referencia a:

 Sierra de Béjar (comarca), en la provincia de Salamanca, España.
 Sierra de Béjar (sierra), formación montañosa del sistema Central, en la península ibérica, en la cual se inscribe la anterior comarca.